Blanquette steht für:
 helles Ragout aus Kalb, Lamm oder Geflügel, siehe Frikassee#Blanquette
 Blanquette de veau, traditionelles französisches Kalbsragout

Schaumweine, z. B:
 Blanquette de Limoux
 Blanquette méthode ancestrale

 mehrere Birnensorten

 Siehe auch:
 Blanquet
 Blankett